Adenauerring heißen folgende Straßen:
 Adenauerring (Karlsruhe) 
 Mittlerer Ring (Kempten)